Jerzy Wróblewski (1926–1990) – polski prawnik, profesor
 Jerzy Wróblewski(1938-) – polski działacz kulturalny i muzealnik
 Jerzy Wróblewski (1941–1991) – polski rysownik i autor komiksów
 Jerzy Wróblewski (1946–2002) – polski elektrotechnik
 Jerzy Wróblewski – aktor, reżyser